GS, Gs eller gs kan avse:

 GS – ett luftfartygs horisontella hastighet relativt marken, se Ground speed
 GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch – en arbetstagarorganisation inom Landsorganisationen i Sverige
 Gs – tidsenhet med 109 sekunder, se Gigasekund
 g.s. – ett datum refererar till den äldre julianska kalendern
 .gs – nationell toppdomän för Sydgeorgien
 Citroën GS – en bilmodell från biltillverkaren Citroën
 Förkortning för Göteborgs spårvägar
 Göteborgs spårväg
 Göteborgs spårvägar (företag)